

Musica 
 Crescendo – indicazione dinamica musicale che prevede l'aumento graduale dell'intensità del suono
 Crescendo – album di Dario Baldan Bembo del 1975
 Crescendo/Gabbiani – singolo di Dario Baldan Bembo del 1975
 Crescendo – album di Mariella Nava del 1991
 Crescendo – album di Massimo Di Cataldo del 1997

Altro 
 Crescendo – film del 2019 diretto da Dror Zahavi
 Crescendo – videogioco visual novel pubblicato nel 2001
 Crescendo... con terrore (Crescendo), film diretto da Alan Gibson del 1969

Altri progetti